Золотой глаз:
 «Золотой глаз» () — американский триллер 1948 года, режиссёр Уильям Бодайн
 «Золотой глаз» () — британский биографический фильм 1989 года, режиссёр Дон Бойд
 «Золотой глаз» — особняк (ныне отель) писателя Яна Флеминга в Ямайке
 «Золотой глаз» () — семнадцатый фильм официальной «Бондианы» (1995 год)
 GoldenEye («Золотой глаз») — песня Тины Тёрнер, саундтрек к одноименному фильму 1995 года.